Humanity: Hour I (англ. Людство: година І) — шістнадцятий альбом німецького рок-гурту Scorpions, випущений 2007 року.

Список композицій

Учасники запису 
 Клаус Майне — вокал
 Рудольф Шенкер — гітара
 Маттіас Ябс — гітара
 Джеймс Коттак — ударні
 Павел Монцівода — бас

Лейбл: Sony BMG

Примітки  

Альбоми Scorpions
Музичні альбоми 2007
Травень 2007